Warren Burton (1944-2017), acteur américain ;  
 Warren Burton (né en 1971), joueur de rugby à XV néo-zélandais.